Верхоляк Дмитро Кузьмич — фельдшер УПА та співробітник Служби безпеки ОУН, воював з 1947 по 1955.
 Верхоляк Ярослав Ілліч — старший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища